Аталезский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Столбцовского района Минской области Республики Беларусь.

История 
Аталезский сельский Совет депутатов образован в 1939 году.

Первым председателем Совета был Бурдейко Демьян Иванович, уроженец деревни Аталезь. Он работал до 1941 года.
Во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками в 1941—1944 сельсовет приостанавливал свою работу.

С 1944 по 2006 в сельском Совете работали председателями:

В 1955 году произошло укрупнение Аталезского сельсовета за счет объединение с Опечковским сельсоветом с центром в деревне Аталезь.
На территории сельсовета были расположены два колхоза «Радуга» и «Красный партизан».

В 1980 году произошло объединение двух колхозов в один с названием «Красный партизан».

В 2004 году колхоз «Красный партизан» реформирован в СПК «Жёлтый берег».

1 июля 2013 года произошло укрупнение Шашковского сельсовета за счет объединения с Аталезским сельсоветом с центром в аг. Шашки.

Состав 
Аталезский сельсовет включал 9 населённых пунктов:
 Аталезь — агрогородок.
 Хутор-Борок — хутор.
 Жолнерковичи — деревня.
 Жуков Борок — деревня.
 Круглица — деревня.
 Лапки — деревня.
Опечки — деревня.
 Семенчицы — деревня.
 Туленка — деревня.

См. также 
 Столбцовский район

Примечания

Ссылки 
 
 

Упразднённые сельсоветы Столбцовского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании